Quiroga kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Quiroga (kommun), Michoacán de Ocampo,

Spanien 

 Quiroga, Spanien, Galicien, Provincia de Lugo, 
 Quiroga (kommun i Spanien, Galicien, Provincia de Lugo, lat 42,48, long -7,21), 

Robotskapade Mexikoförgreningar
Robotskapade Spanienförgreningar